Дра́йвер ( — «той, що веде, керує», «рушій», «водій»):
 Драйвер — комп'ютерна програма, з допомогою якої операційна система дістає доступ до приладу апаратного забезпечення.
 Драйвер — елемент втулки в задньому велосипедному колесі, який служить храповим механізмом.
 Драйвер — найманий водій, який переганяє автомобіль клієнта з місця на місце.
 Драйвер — ключка в гольфі.
 Драйвер — сервопідсилювач. У широкому значенні це пристрій для перетворення сигналів, набування ними певних параметрів (наприклад, драйвер RS-485). У вузькому значенні — джерело великої напруги або великого струму, кероване малою напругою або малим струмом; такой драйвер застосовують для керування електромотором (драйвер мотора), великою групою світлодіодів (драйвер світлодіода) тощо.
 «Driver» — серія відеоігор.

Дра́йвер () — англійське прізвище. Належить до розряду тих, що позначають професію та заняття. Означає «орач», «візник», «погонич». Документально фігурує з ХІІІ століття.

Персоналії 
 Адам Драйвер (*1983) — американський актор.
 Брюс Дуглас Драйвер (*1962) — канадський хокеїст, захисник.
 Ендрю Драйвер (*1987) — шотландський футболіст, півзахисник американського футбольного клубу «Г'юстон-Динамо».
 Мінні Драйвер (*1970) — британська актриса, співачка, авторка пісень.

Примітки 

Англійські прізвища